Ping (keresztnév)
 Ping (hálózati eszköz) – más számítógépek elérhetőségének ellenőrzésére szolgáló parancs
 Ping (település) – település Washington államban